Ondříček je příjmení, které nosí více různých osobností:

 David Ondříček (* 1969) – český režisér a producent
 Emanuel Ondříček, pseudonym Floris (1880–1958) – česko-americký houslista a hudební pedagog
 František Ondříček (1857–1922) – český houslista, virtuos a hudební skladatel
 Ignác Ondříček (1807–1871) – český houslista a lidový hudebník
 Igor Ondříček (* 1971) – herec Městského divadla Brno
 Jan Ondříček (1832–1900) – český houslista, kapelník a pedagog
 Karel Ondříček (1863–1943) – český houslista
 Miroslav Ondříček (1934–2015) – český kameraman, dlouholetý spolupracovník Miloše Formana
 Stanislav Ondříček (1885–1953) – český houslista a hudební pedagog

přechýlená podoba
 Augusta Ondříčková (1879–1952) – česká houslistka a pedagožka
 Dagmar Ondříčková (* 1957) – česká farářka Českobratrské církve evangelické, praktická teoložka
 Marie Ondříčková (1870–1957) – česká houslistka, klavíristka a učitelka hudby

jiný význam
 Ondříčkovo kvarteto – české smyčcové kvarteto, působící v letech 1921 až 1958

Externí odkazy 
 

Česká příjmení